Голуби́нський — слов'янське (зокрема, українське) прізвище.

 Відомі носії 
 Голубинський Дмитро Михайлович (справжнє прізвище — Тростянський; 1880—1958) — український і російський радянський актор, народний артист УРСР (1947).
 Голубинський Євген Євстигнійович (1834—1912) — історик православної церкви. Академік Петербурзької АН.
 Голубинський Іван Миколайович (нар. 1909) — український біолог, професор.